

События 
 Август — Сицилия. Палермо сдаётся арабам.
 На юго-восточном побережье Андалусии основана Мурсия.
 Съезд в Ахене. Папа Григорий объявил пострижение Юдифи недействительным. Акт о новом разделе государства. Лотарь I получил Италию, Карл младший — титул короля, Швабию, Бургундию, Прованс, Дофине и Септиманию, Лан и Реймс.
 Учреждение епископства в Гамбурге. Епископ св. Ансгар (ок.801-865) (прозван Апостолом Севера). Позднее стал архиепископом.
 Аглабиды (тунисские арабы) взяли Палермо.
 Арабы захватили Мессину и Палермо и блокировали Сиракузы.
 В Византии собор иконоборцев. Перемирие с Багдадским халифатом.
 В Азии Феофил рассеял большое арабское войско и пленил 25000 врагов.
 Восстание крестьян-коптов в Египте. Аль-Мамун учиняет над ними кровавую расправу.
 Абдаллах подавляет крестьянское восстание в Систане.

Скончались 
 Обелерио, Антенорео
 аль-Асмаи, арабский географ и филолог
 Евфимий Сардский

Примечания

См. также